Stronk ist der Familienname folgender Personen:

 Cally Stronk (* 1977), deutsche Kinderbuchautorin
 Detlef Stronk (* 1945), deutscher Politiker (CDU) und Manager
 Wolfram Stronk (1919–2003), deutscher Kommunalpolitiker